Giselbert ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name setzt sich aus den beiden althochdeutschen Wortstämmen gisil (Nachkomme eines edlen Geschlechts) und bert/beraht (für bekannt oder berühmt) zusammen.

Varianten 
Eine deutsche Kurzform ist Gisbert.

Die romanisierte französische Form des Namens ist Gislebert, die im Lauf der Zeit zu Gilbert verkürzt wurde.

Daraus leitet sich wiederum die Form Gilberto im Spanischen, Portugiesischen und Italienischen ab, sowie die latinisierte Form Giselbertus.

Bekannte Namensträger 
Sortiert nach (mutmaßlicher) Lebensspanne
 Giselbert von Maasgau (ca. 825–875), Graf von Maasgau
 Gisalberto I. von Bergamo, Graf von Bergamo (922–927) und Stammvater der Gisalbertiner
 Giselbert von Lothringen († 939), Herzog von Lothringen
 Giselbert (Burgund) († 956), Herzog von Burgund
 Giselbert (Moselgau) († 1004), Graf von Wallerfangen
 Giselbert (Luxemburg) (1007–1059), Graf von Luxemburg
 Gilbertus Crispinus (* um 1046; † 1117), englischer Theologe
 Giselbert von Admont († 1101), Abt des Klosters Admont
 Gislebertus von Autun (12. Jahrhundert), französischer Bildhauer
 Giselbert von Höttingen (lateinisch Giselbertus de Hotingen; † nach 1159), Sohn von König Konrad III. 
 Giselbert (Abt von St. Blasien) († 1086), von 1068 bis 1086 Abt im Kloster St. Blasien im Südschwarzwald; Seliger
 Giselbert von Warendorf (* um 1140, † nach 1201), einer der ersten Lübecker Bürgermeister
 Gislebert von Mons († 1224), hennegauischer Chronist
 Giselbert von Brunkhorst († 1306), von 1273 bis zu seinem Tod Erzbischof von Bremen
 Giselbert Hoke (1927–2015), österreichischer Künstler
 Giselbertus de villa parisiensi, siehe Gilbertus Anglicus

Männlicher Vorname